MK3 puede referirse a:
 Mortal Kombat 3, un videojuego.
 Searcher Mk.3, avión israelí de reconocimiento, no tripulado.
 Golf Mk3, tercera generación del coche Golf de Volkswagen.